
Termin -{DP1}- ima više značenja.

 Prostaglandinski D2 receptor
 Sigma DP1, kamera